Priaranza del Bierzo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Priaranza del Bierzo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Priaranza del Bierzo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar